Enets o Enci – gruppo etnico
Lingua enets